Сятракасы — название ряда населённых пунктов в Чувашии:

 Сятракасы — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии
 Сятракасы — деревня в Тораевском сельском поселении Моргаушского района Чувашии
 Сятракасы — деревня в Сятракасинском сельском поселении Моргаушского района Чувашии
 Сятракасы — деревня в Лапсарском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии
 Сятракасы — деревня в Сарабакасинском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии